Маркося́н — армянская фамилия. 

Известные носители:
 Маркосян, Акоп Арташесович (1904—1972) — советский физиолог.
 Маркосян, Арменак Парсамович (Аваси; 1895—1978) — армянский, затем советский ашуг, композитор.
 Маркосян, Аида Суреновна (род. 1952) — российский лингвист, психолингвист.
 Маркосян, Давид Сергеевич (род. 1972) — армянский шахматист, гроссмейстер.
 Маркосян, Карен Айвазович (род. 1968) — советский и армянский футболист.